Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de Thetis, d'après le personnage mythologique du même nom :
le , une frégate de la Royal Navy acquise par la marine prussienne en 1855;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1900;

Voir aussi 

Thetis